Ни́кки Уи́лан (; ) — австралийская актриса и фотомодель.

Биография 
Никки Уилан родилась 10 мая 1981 года в небольшом городе в штате Виктория, Австралия.

После окончания школы стала работать фотомоделью. В 2005 году снималась для журнала «Ralph», в 2007 — для «FHM», в 2008—2010 — для «Maxim». В 2011 году она заняла 92 место в списке «Hot 100» по версии журнала «Maxim».

Никки начала телевизионную карьеру в качестве ведущей канала Nickelodeon в 2003 году, а с 2004 года она также снимается в кино. В 2019 году вместе с Брюсом Уиллисом снялась в фильме «Ночь в осаде».

Личная жизнь 
С апреля по ноябрь 2017 года Никки была замужем за актёром и бывшим футбольным сэйфти .

С сентября 2020 года в отношениях с актёром Фрэнком Грилло.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Фотомодели Австралии
Киноактрисы Австралии